Twist puede referirse a:

 Twist (baile), un tipo de baile.
 Twist (medicina), un regulador genético.
 Twist (banda), una banda mexicana.
 Twist (Arkansas), una localidad del estado de Arkansas (Estados Unidos).
 Twist (Alemania), una localidad del estado de Baja Sajonia (Alemania).
 «Twist» (canción de Goldfrapp), una canción de Goldfrapp del álbum Black Cherry (2003).
 «Twist» (canción de Korn), una canción de Korn del álbum Life is Peachy (1996).
 Twist, una típica decoración para cóctel (véase Terminología en coctelería#Garnish).

Además, puede hacer referencia a:

 Oliver Twist, una novela de Charles Dickens.

Enlaces externos